John Smith kan henvise til flere personer:

 John Smith (politiker), britisk politiker
 John Smith (Jamestown), engelsk soldat og opdagelsesrejsende
 John Smith (curlingspiller), skotsk curlingspiller
 John Smith (fodboldspiller), skotsk fotballspiller
 John Smith (canadisk roer), canadisk roer
 John Smith (sydafrikansk roer), sydafrikansk roer